imadło – przyrząd do mocowania przedmiotów przy ich mechanicznej obróbce
 imadło (plastyka) – boczny lub górny uchwyt przedmiotu, ucho naczynia
 imadło chirurgiczne – używane podczas operacji narzędzie chirurga, igłotrzymacz 
 imadło diamentowe – urządzenie do uzyskiwania skrajnie wysokiego ciśnienia w warunkach niewielkiej objętości

Strony ujednoznaczniające